Колонија Бељависта има више значења:

 Колонија Бељависта (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Бељависта (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Бељависта (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Бељависта (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику